Мехмед Герай:

 Мехмед I Герай — хан Крыма в 1515—1523 годах.
 Мехмед II Герай — хан Крыма в 1577—1584 годах.
 Мехмед III Герай — хан Крыма в 1623—1628 годах.
 Мехмед IV Герай — хан Крыма в 1641—1644 и 1654—1666 годах.
 Мухаммед Герай (историк) — историк Крымского ханства конца XVII века.